En mathématiques :
 En logique, la réciproque est une relation d'implication ;
 Si la fonction f : E→F est bijective, sa réciproque est la fonction f –1 qui à tout élément de F associe son antécédent par f.